Ängeskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängeskär, Åland, 
 Nölöskär, Österskär och Ängeskär, Houtskär, Åboland, 
 Ängeskär (nordväst om Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Ängeskär (nordväst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Ängeskär, Nagu, Åboland,

Se även
Ängskär
Stora Ängeskär
Lilla Ängeskär
Ängesskär

Robotskapade Finlandförgreningar